L'édition 2014 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 21 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Kei Nishikori remporte l'épreuve de simple, Stéphane Robert et Jesse Huta Galung celle de double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
L'espagnol Rafael Nadal, octuple vainqueur du tournoi, est éliminé à la surprise générale en quarts de finale par son compatriote Nicolás Almagro. Il subit ainsi une  sur terre battue en 2014.

Almagro n'avait encore jamais battu Nadal en 10 confrontations, il met fin à une série de 41 matchs gagnés à Barcelone. En effet c'est seulement la  de Nadal à Barcelone, après celle du  de l'édition 2003 alors qu'il avait 15 ans..

Lauréats 
Kei Nishikori remporte son  en simple en battant en finale Santiago Giraldo. Il s'agit de son  sur terre battue et du  en carrière. Il s'impose pour la  à Barcelone, soulevant ainsi son  de la saison.

L'Espagne n'a aucun ressortissant en finale, c'est la  depuis 1996. Il faut remonter au titre de l'argentin Gastón Gaudio en 2002 pour trouver un vainqueur d'une nationalité différente.

En double, Stéphane Robert et Jesse Huta Galung remportent leur  ensemble en battant en finale Daniel Nestor et Nenad Zimonjić. Il s'agit pour tous les deux du . C'est la  dans l'histoire de l'ATP qu'une équipe de Lucky loser remporte un tournoi.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2014
Barcelone
Sport en Espagne en 2014
Tennis en avril 2014